Die Gauliga Oberschlesien 1944/45 (offiziell: Gauklasse Oberschlesien 1944/45) war die vierte und letzte Spielzeit der Gauliga Oberschlesien des Fachamtes Fußball. Die Spielzeit 1944/45 begann am 26. November 1944 mit 10 Mannschaften in der Gauklasse und 26 Mannschaften in der Kreisklasse. Durch die räumliche Nähe der Vereine, die sich allesamt im Oberschlesischen Industriegebiet befanden, konnten noch verhältnismäßig viele Spiele bestritten werden. Kriegsbedingt wurde die Spielzeit schlussendlich nach dem 14. Januar 1945 abgebrochen.

Mit der Kapitulation Deutschlands endete auch das Bestehen der Gauliga Oberschlesien. Oberschlesien wurde unter polnische Verwaltung gestellt und die deutschen Sportvereine aufgelöst.

Abschlusstabelle (abgebrochen) 
Mit folgendem Tabellenstand wurde die Meisterschaft abgebrochen. Es wurde kein Meister gekürt.

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet. Ein 0:0 mit einem + bedeutet, dass dieses Spiel am grünen Tisch mit 0:0 und Sieg für die jeweilige Mannschaft, bei der das + steht, gewertet wurde.

Der letzte Spieltag 
Die Spielzeit 1944/45 begann am 26. November 1944 mit 10 Mannschaften in der Gauklasse und 26 in der Kreisklasse, musste aber kriegsbedingt vorzeitig abgebrochen werden. Letzter Spieltag war der 14. Januar 1945, Tabellenführer war der 1. FC Kattowitz.

|}

Quellen 
 Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken: Fußball in Schlesien 1933/34 — 1944/45, Herausgeber: DSfFS e. V., Berlin 2007
 
 Opowieść o śląskiej piłce w 1945 roku (polnisch)

Einzelnachweise 

1944
Fußballsaison 1944/45
Abgebrochene Sportveranstaltung